Walnut Creek (Califórnia)
Walnut Creek (Carolina do Norte)
Walnut Creek Amphitheatre

Desambiguações de topônimos